Finch kan syfta på:

 Finch (rockband) – en amerikansk rockgrupp
 Finch (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Se även
 Finch Bay – flera
 Finch Creek – flera
 Finch Hill – flera
 Finch Island – flera
 Finch Lake – flera
 Finch Point – flera
 Finch Rock – flera
 Mount Fich
 Mount Finch, Antarktis